Vomáčka je nespisovný výraz pro omáčku. Jedná se také o české příjmení, které nosí více osobností:

 Benjamin Vomáčka (* 1978) – český fotbalista
 Boleslav Vomáčka (1887–1965) – český hudební skladatel a kritik
 Éloïse Adde-Vomáčka (* 1977) – francouzská historička a univerzitní učitelka
 Jaromír Vomáčka (1923–1978) – český hudební skladatel a klavírista
 Marek Vomáčka (* 1973) – český fotbalista
 Rudolf Vomáčka (1847–1926) – český stavitel a architekt
 Sammy Vomáčka (Jiří; * 1946) – český kytarista
 Václav Vomáčka – český violoncellista a politik
 Vít Vomáčka – více osob

podobné
 Vomáčko
 Omáčka (příjmení)